Дунмэнь ( 東門 (东门) — "Восточные ворота" ) китайская фамилия, связанная с названием резиденции императоров династии Чжоу (кит. 周朝, пиньинь Zhōu Cháo ; с 1122 до н. э. по 249 до н. э. ).

Вьетнамский - Đông Môn. Корейский - Dong Mun (동문). 

 Дунмэнь Суй (Луский Сян-чжун ), добившись поддержки циского Хуэй-гуна, в 10 луне убил луских княжичей Э и Ши и поставил у власти побочного сына Туя (Сюань-гун, эра правления 608-591) - 609 год до н. э.

См.также 
 Сто фамилий
 Палван-Дарваза